Алекса́ндр Дми́триев (; 18 февраля 1982 года, Таллин, ЭССР, СССР) — эстонский футболист, полузащитник национальной сборной Эстонии. Впоследствии тренер.

Карьера

Клубная 
В возрасте 16 лет дебютировал в третьем эстонском дивизионе в составе клуба «ТЯК» («Таллинская футбольная школа»). В 1999 году выступал уже в составе ТФМК в Мейстрилиге. За два сезона провёл на поле 15 матчей, но был в основном игроком резерва. Небольшой промежуток времени отыграл в Эсилиге в составе клуба ХЮЙК до своего перехода в «Левадия» в 2001 году. Играл в «Левадии» и её фарм-клубе «Левадия II» с 2001 по 2008 год. В составе команды стал трёхкратным чемпионом Эстонии. В 2008 году отказался от продления контракта с эстонским клубом и перешёл в норвежский «Хёнефосс». 31 марта 2008 года дебютировал в Первом норвежском дивизионе в составе нового клуба на правах аренды, а 30 июля подписал контракт с командой. 7 февраля 2011 года подписал контракт сроком на 2,5 года с клубом «Урал» из Екатеринбурга, выступавшем в Первом дивизионе ФНЛ. В 2012 году расторг контракт с «Уралом» и пополнил состав «Немана». В феврале 2015 года перешёл в эстонский клуб «Инфонет», контракт с которым был рассчитан на два года. Летом 2017 года был в аренде у норвежского клуба «Хёнефосс». 2 января 2018 года перешёл в столичный клуб «Флора». По итогам сезона занял с командой второе место в чемпионате.

В 2018 году объявил о завершении карьеры профессионального игрока и провёл сезон в клубе пятого дивизиона «Ретро». Одновременно работал главным тренером клуба высшей лиги «Калев» (Таллин), с которым по итогу сезона 2019 года покинул высшую лигу и в марте 2020 года оставил тренерский пост. В 2020 году возобновил игровую карьеру и в течение двух лет выступал в высшей лиге за «Легион».

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Эстонии, а с 2004 года — за основную национальную сборную страны. Дебют состоялся в товарищеской игре против сборной Молдавии. В составе сборной проведя 106 игр, ни разу не отличился. 31 августа 2016 года в игре против сборной Мальты провёл свой сотый матч за сборную страну.

В октябре 2019 года стало известно, что прощальный матч состоится 26 марта в 19:00 на таллинской «А. Ле Кок Арене», где пройдёт товарищеский матч между сборными Эстонии и Новой Каледонии. Всего Александр Дмитриев за сборную провёл 106 игр.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (6): 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2016
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2017
 Обладатель Кубка Эстонии (5): 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2013/14, 2016/17

Статистика в сборной 

По состоянию на 24 сентября 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ЭФС
 Профиль игрока на сайте ФК «Хёнефосс»
 Профиль игрока на сайте ФК «Неман»
 
 
 
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таллин»
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Хёнефосс»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Легион»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Калев» Таллин